Schumannstraße steht für:

 Schumannstraße in Berlin, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte#Schumannstraße
 Schumannstraße in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (L–Z)
 Schumannstraße in Frankfurt am Main, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Westend (L–Z) #Schumannstraße
 Schumannstraße in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Barmbek-Süd
 Schumannstraße in Plauen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Reißiger Vorstadt (Plauen)
 Schumannstraße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)
 Schumannstraße in Radebeul-Serkowitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Serkowitz